Скоблов — русская фамилия. Известные носители:
 Скоблов, Валерий Николаевич (род. 1945) — российский военный деятель, генерал-майор.
 Скоблов, Степан Васильевич (1919—1943) — один из руководителей подпольной молодёжной антифашистской группы Будённовского района в период оккупации города Донецка немецкими войсками.